A palavra semelhança pode referir-se a:
 Semelhança (filosofia)
 Semelhança (geometria)

Desambiguação